Альенде, Исабель:
 Исабель Альенде — чилийская писательница, двоюродная племянница Сальвадора Альенде
 Исабель Альенде — чилийский политик, президент Сената Чили, дочь Сальвадора Альенде.